Jugendverlag steht für
 Chinesischer Jugendverlag
 Jugendverlag Bukarest
 Sport- und Jugend-Verlag, Hamburg
 Verlag Jugend & Volk, Wien